Moritz Jellinek ist der Name folgender Personen:
* Moritz Jellinek (Ökonom) (1823–1883), österreichisch-ungarischer Ökonom
 Moritz Jellinek (Mediziner) (1829–1914), österreichischer Mediziner